Асофра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 11,84 км². Население — 263 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи